Oxner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alfred Mycolayovych Oxner
 Alfred Mykolaiovych Oxner